Lampedusa - uma ilha italiana

Pessoas
Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Outros
14846 Lampedusa
Lampedusa (gênero)

Desambiguação